Новоданиловка — название населённых пунктов на Украине.

Запорожская область 
 Новоданиловка — село в Акимовском районе.
 Новоданиловка — село в Ореховском районе.

Кировоградская область 
 Новоданиловка — село в Долинском районе.

Николаевская область 
 Новоданиловка — село в Казанковском районе.
 Новоданиловка — посёлок в Казанковском районе.
 Новоданиловка — село в Новобугском районе.